Косыгино — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в 25 км к юго-востоку от города Печоры и в 8 км к югу от Изборска. В 4 км к западу находится озеро Велье.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 7 человек, на 2011 год — 20 человек.

Имение Дерюгиных

В документах за 1872-1873 гг. о ходе выкупной операции в связи с освобождением крестьян от крепостной зависимости можно увидеть, что Косыгино принадлежало потомственному дворянину Михаилу Дмитриевичу из рода Дерюгиных.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-092-B Масштаб: в 1 см 500 м

Населённые пункты Печорского района